Puchar Portugalii w piłce nożnej (, wym. ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Portugalii. Organizowane co sezon przez Portugalski Związek Piłki Nożnej (FPF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Primeira lidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W 1912 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki pucharowe, zwane Puchar Imperium (port.: Taça do Império) z powodu nazwy klubu organizatora (Sport Clube Império). Rywalizacja obejmowała niewielką liczbę drużyn i została przerwana podczas I wojny światowej. Turniej trwał do 1918 roku. Stworzony w sezonie 1921/22 turniej pucharowy, zwany Campeonato de Portugal (pol. Mistrzostwa Portugalii), był pierwszym oficjalnym ogólnokrajowym turniejem piłkarskim. Kluby zakwalifikowały się z rozgrywek regionalnych (w systemie ligowym), a następnie walczyły o mistrzostwo Portugalii (w systemie pucharowym). Pierwszym zwycięzcą mistrzostw Portugalii został FC Porto. Najwięcej zwycięstw mistrzostw Portugalii ma Sporting CP i FC Porto, które zdobyły cztery trofea.

W sezonie 1938/39 nazwa turnieju została przemianowana na Puchar Portugalii (port. Taça de Portugal, tak jak powstały rozgrywki ligowe, które przyjęły nazwę Campeonato (lub w dłuższej formie Campeonato Nacional da Primeira Divisão). W rzeczywistości trofeum przyznawany zwycięzcom Pucharu Portugalii pozostał ten sam, jaki przyznawano zwycięzcom Campeonato de Portugal, chociaż tytuły w każdym konkursie są liczone osobno. Pierwszym zwycięzcą Pucharu została Académica Coimbra. Najwięcej triumfów w tym turnieju na swoim koncie ma SL Benfica, która po Puchar Portugalii sięgała 26 krotnie. 18 i 17 razy odpowiednio zdobyło puchar FC Porto i Sporting CP.

Mistrzostwa Portugalii rozegrano w 17 edycjach 7 zwycięskich klubów. Puchar Portugalii, w dotychczas rozegranych 80 edycjach, zdobyło 13 klubów.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 154 klubów występujących w Mistrzostwach Portugalii. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału (oprócz półfinału, który grany systemem każdy z każdym) grane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2008/09 rozgrywki składają się z 8 etapów: rundy pierwszej, drugiej i trzeciej eliminacyjnej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Estádio Nacional w Oeiras.

Zwycięzcy i finaliści

Taça do Império 
 Nieoficjalne:

 Oficjalne:

Campeonato de Portugal

Taça de Portugal 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Portugalii na podium oficjalnie stawało w sumie 26 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Benfica Lizbona, która zdobyła 26 Pucharów oraz 3 Mistrzostwa Portugalii (tytuły w każdym konkursie są liczone osobno).

Campeonato de Portugal (1922–1938)

Taça de Portugal (od 1938) 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według dystryktów 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2021.

Zobacz też 
 Superpuchar Portugalii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Portugalii w bazie League321 
 

!